Miséricorde peut désigner :

 La miséricorde, une bonté qui incite à l'indulgence et au pardon envers une personne coupable d'une faute ; ce terme bien qu'issu d'une notion juive, relève fréquemment du vocabulaire chrétien pour désigner le plus important attribut de Dieu et est consécutivement reprise dans le texte musulman. 
 La miséricorde divine «  » dans le judaïsme est le quatrième des Treize attributs de Dieu, le Miséricordieux ( ) et indique la générosité de son amour, sa compassion ou son désir de justice pour toute personne.
 La divine miséricorde est une dévotion chrétienne.
 La miséricorde a aussi été réinterprétée par l'islam à partir du  de notre ère.
 Une miséricorde, une petite console en bois sculpté sous la sellette à abattant d'une stalle de chœur.
 La Miséricorde divine, un tableau représentant Jésus-Christ accordant sa bénédiction.
 La miséricorde, une sorte de dague ou poignard à lame large.
L'Église de la Miséricorde à Angra do Heroísmo au Portugal.
Miséricorde, une série télévisée québécoise diffusée en 1994.
 Le premier des quatre films de la série « Les Enquêtes du département V ».
 Miséricorde, premier tome paru en 2007 d'une série écrite par Jussi Adler-Olsen.
 Miséricorde, premier EP de , paru en 2011.

Notes et références

Voir aussi 
 Le Dimanche de la divine Miséricorde
 L'apôtre de la Miséricorde Divine, Sainte Faustine Kowalska, grande mystique polonaise favorisée d'apparitions du Christ et béatifiée par le pape .
 
 Miséricordieux, attribut prêté à diverses personnes ou entités, dont :
 Le Miséricordieux ( ), un des noms de Dieu chez les Juifs.
 Le Miséricordieux, un des noms de Dieu le Père chez les Chrétiens.
 Le Miséricordieux, un des noms d'Allah cité dans le Coran au début de chaque chapitre (sauf le ) de la manière suivante : .